

Aziende 

MTS – Mobile TeleSystems – Мобильные ТелеСистемы, operatore telefonico russo

Sigle 
 Make to stock – letteralmente "Produci per il magazzino", sistema di produzione
 Malattia trasmessa sessualmente
 Metro-tonnellata-secondo – sistema di unità di misura
 Microsoft Transaction Server – tecnologia della Microsoft introdotta con Windows NT Service Pack 4
 Multichannel television sound – standard per sonoro multicanale di una trasmissione televisiva

Codici 
 MTS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Matsapha di Manzini (Swaziland)
 MTS – codice vettore ICAO di Mantrust Asahi Airways
 mts – codice ISO 639-3 della lingua yora

Economia 
 MTS Group – piattaforma elettronica per la trattazione all'ingrosso di titoli obbligazionari europei